SPP může znamenat:

 Slovenský plynárenský priemysel
 plánovaný ruský modul na ISS
 Smluvní přepravní podmínky

Zkratky